Brady Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brady Mountain (Arkansas)
 Brady Mountain (Kalifornien)
 Brady Mountain (Tennessee)
 Brady Mountain (Texas)